Крутовский сельский округ

Белгородская область 

 Крутовский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Крутовский сельский округ Гороховецкого района (упразднён)
 Крутовский сельский округ Ковровского района (упразднён)
 Крутовский сельский округ Петушинского района (упразднён)

Московская область 

 Крутовский сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2004)

Смоленская область 

 Крутовский сельский округ Велижского района (упразднён)

Ярославская область 

 Крутовский сельский округ Первомайского района